Nanninga ist ein friesischer Familienname. Nanninga (weitere Formen: Nanne, Nannen, Nanneke, Nansen) ist die  niederländisch-friesische Kurzform der  Vornamen Wignand, Gernand, Siegnand.

Bekannte Namensträger 
 Dick Nanninga (1949–2015), niederländischer Fußballspieler
 Gerhard Heinrich Nanninga (1817–1847), deutscher Landschafts- und Porträtmaler

Einzelnachweise 

Familienname